Златната подкова е награда на спортния клуб ЦСКА (Москва) за най-добър футболист, хокеист и баскетболист от отбора през изминалия сезон. Те се избират от феновете на отбора, които гласуват на фен сайта Red Army.

Победители 

ЦСКА Москва